Самсо́нов () — русская фамилия.

Фамилия берёт начало от православного крестильного имени Самсон (с др.-евр. — солнечный).

Самсонов

А 
 
 
 Самсонов, Анатолий Фёдорович (род. 1944) — советский футболист.
 Самсонов, Андрей Борисович (1924—1987) — советский архитектор.

Б

В 
 Самсонов, Василий Акимович (1899—1963) — советский генерал-майор.
 
 Самсонов, Виталий Александрович (род. 1940) — советский и российский учёный-механик.

Г—Ю 
 
 
 Самсонов, Григорий Валентинович (1918—1975) — советский ученый-химик.
 Самсонов, Дормидонт Петрович (1793—1822) — магистр российской греческой и латинской словесности.
 
 Самсонов, Екатерина (род. 2003) — американская актриса и модель.
 
 Самсонов, Илья Алексеевич (род. 1997) — российский хоккеист, вратарь.
 Самсонов, Константин Яковлевич (1916—1977) — Герой Советского Союза.
 
 Самсонов, Марат Иванович (1925—2013) — российский живописец-баталист.
 Самсонов, Михаил Андреевич (1918—2009) — советский учёный и педагог, диетолог.
 Самсонов, Михаил Самсонович (1867—1942) — священник РПЦ, священномученик.
 
 Самсонов, Олег Иванович (род. 1987) — российский футболист.
 Самсонов, Павел Владимирович (1920—1997) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Самсонов, Пётр Сергеевич (1836—1907) — русский архитектор.
 Самсонов, Сава — дьяк Пушкарского приказа в 1632 году.
 Самсонов, Самсон Иосифович (1921—2002) — советский и российский режиссёр, сценарист, актёр.
 
 
 Самсонов, Станислав Павлович (1932—2006) — Герой Советского Союза.
 Самсонов, Тимофей  Петрович (1888—1956) — революционер, деятель советских спецслужб.
 Самсонов, Фёдор Александрович (1901—1980) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.



См. также 
 Самсоново

Примечания